DCPL peut faire référence à :
Bibliothèque municipale du District de Columbia (District of Columbia Public Library)